Isoberlinia är ett släkte av ärtväxter. Isoberlinia ingår i familjen ärtväxter. 

Växtfamiljen består av fem arter, varav alla är träd.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Isoberlinia